Дыра — многозначный термин, применяемый во многих областях знаний и обозначающий  внутреннюю сквозную пустоту либо прерывность поверхности, либо нарушение сплошности поверхности. См. также: Дыра.

 Отверстие (техника) —  термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей (включая и нецилиндрические элементы)
 Дыра (анатомия) — внутренние анатомические полости
 Отверстие (криминалистика) — искусственные полости в теле жертвы
Звуковое отверстие — отверстие для выхода звука в музыкальных инструментах
Отверстие (электротехника) — щель или отверстие в оболочке, которое существует либо может быть образовано с помощью приложения испытательного щупа с определенным усилием.

Примечания